El término Sokolow puede referirse a:
 Índice de Sokolow, uno de los criterios utilizados para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda por medio de un electrocardiograma
 Alec Sokolow, guionista de cine y televisión estadounidense
 Ana Sokolow, bailarina clásica y coreógrafa
 Nahum Sokolow, líder sionista, escritor, traductor y pionero del periodismo hebreo